

Persone
 Carlo Gallini (1848-1927) – avvocato e politico italiano
 Carlo Pietro Gallini (1814-1888) – ingegnere e politico italiano
 Clara Gallini (1931-2017) – antropologa ed etnologa italiana
 Giovanni Gallini, in seguito noto come Sir John Andrew Gallini (1728-1805) – ballerino, coreografo e produttore teatrale italiano 
 Giovanni Battista Gallini (1788-1848) – imprenditore e politico italiano
 Pina Gallini, pseudonimo di Giuseppina Gallini (1888-1974) – attrice italiana
 Stefano Gallini (1756-1836) – medico, fisiologo e scienziato italiano

Altro
 Biblioteca comunale Clara Gallini –  biblioteca di Crema, provincia di Cremona
 Gallini Cup – torneo internazionale di calcio giovanile